Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en États-Unis et s'est déroulé du 4 au 12 septembre 1981.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Poule E

Poule F

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 

1981
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1981
Événement sportif à Denver
Monde masculin moins de 21 ans 1981
Monde masculin moins de 21 ans
Sport aux États-Unis en 1981
Sport en septembre 1981